The Cave ( für ‚Die Höhle‘) steht für:
 The Cave (2005), US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2005
 The Cave (2019, Tom Waller), thailändischer Thriller aus dem Jahr 2019
 Eine Klinik im Untergrund – The Cave, syrisch-dänische Dokumentation aus dem Jahr 2019
 The Cave (Computerspiel), Action-Adventure von 2013
 The Cave (Oper), Oper von Steve Reich

Siehe auch:
 Cave (Begriffsklärung)